Волокола́мский тонне́ль — автомобильный тоннель в Москве, составная часть развязки на Соколе. Длина тоннеля составляет 1 730 м. Начинается тоннель на Волоколамском шоссе в районе улицы Панфилова, далее идёт вдоль Ленинградского проспекта и выходит на поверхность в районе улицы Лизы Чайкиной. Максимальная глубина залегания тоннеля составляет 20 м. Сверху тоннель имеет просветы, что обеспечивает естественную вентиляцию и освещение.

Тоннель был построен в рамках проекта «Большая Ленинградка» в 2007-2009 годах. Движение в сторону центра открыто 5 августа 2009 года , в сторону области с 19 декабря 2009 года. Волоколамский тоннель призван разгрузить движение на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Ленинградским шоссе и улицами Алабяна и Балтийской.

Инциденты 
В январе и феврале 2014 года тоннель неоднократно закрывали для движения. Из-за протечек в нём образовывалась наледь. Предположительно, причиной протечек является нарушение гидроизоляции из-за ошибок при строительстве.

1-11 января 2016 года тоннель был закрыт для движения из-за прорыва магистрального водопровода.

С 6 января до 30 сентября 2019 года тоннель полностью закрывается на ремонт в ночное время (с 01:30 до 05:30), в остальное время перекрывается частично.

Примечания

Ссылки 
 Сообщество ЖЖ «Развязка на Соколе»

Тоннели Москвы
Здания и сооружения, построенные в 2009 году в Москве
Тоннели, построенные в 2009 году